Babadag – città della Romania nel distretto di Tulcea, nella regione storica della Dobrugia
 Babadağ – montagna nella provincia di Muğla, nel sud-ovest della Turchia
 Babadağ – montagna nel distretto di Quba, nell'Azerbaigian
 Distretto di Babadağ – uno dei distretti della provincia di Denizli, in Turchia